De Poolse parlementsverkiezingen van 1991 voor de Sejm en de Senaat vonden plaats op 27 oktober. Meer dan 27,5 miljoen burgers konden hun stem uitbrengen. Uiteindelijk was er een opkomst van 43,2% (of bijna 12 miljoen kiezers). Deze verkiezingen waren de eerste vrije verkiezingen in het moderne Polen. Geen enkele partij behaalde een absolute meerderheid, zodat er een coalitieregering moest gevormd worden.

Uitslag 

Verkiezingen in Polen
Verkiezingen in 1991